I dessa sporter och idrotter finns det inga dam- och herrklasser utan damer och herrar tävlar mot varandra på lika villkor. 

 Armborstskytte
 Racing
 Ridsport
Fälttävlan  
Banhoppning 
Dressyr 
Distansritt 
Körning
Voltige
Westernridning 
Horseball 
Hästpolo 
 Travsport

Källor: http://www.manupsweden.se/sporterna-dar-man-och-kvinnor-tavlar-pa-lika-villkor/

Se även
Mixed

Listor med anknytning till sport